Адад-нирари:
 Адад-нирари — царь Мукиша около 2-й пол XV века до н. э., сын Идри-ми
 Адад-нирари I — царь Ассирии, правил приблизительно в 1307—1274 годах до н. э.
 Адад-нирари II — царь Ассирии, правил приблизительно в 912 — 891 годах до н. э.
 Адад-нирари III — царь Ассирии, правил приблизительно в 811 — 783 годах до н. э.